

Antroponimi
 Stati Uniti d'America
 Sebring – capoluogo della Contea di Highlands, Florida
 Sebring – villaggio della Contea di Mahoning, Ohio

Persone
 Jay Sebring – imprenditore e parrucchiere statunitense

Altro 
 Circuito di Sebring – tracciato per competizioni automobilistiche situato a Sebring (Florida)
 Chrysler Sebring – autovettura